Het ATP-toernooi van Tokio 1996 (met de officiële naam Japan Open Tennis Championships 1996) werd van 15 tot en met 21 april 1996 gehouden in de Japanse hoofdstad Tokio.
Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Ariake Colosseum.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1996
Tokio